USS Concord (1828)
USS Concord (PG-3)
USS Concord (1917)
USS Concord (CL-10)
USS Concord (T-AFS-5)